Аркан може да се отнася за:

 Аркан – древнобългарско ръчно метателно оръжие;
 Аркан – псевдоним на Желко Ражнятович;